Каракол () — село в Усть-Канском районе Республики Алтай России. Входит в состав Чёрноануйского сельского поселения.

История

География 
Расположено в горно-степной зоне западной части Республики Алтай и находится возле нескольких водотоков: руч. Пихтовый, р. Усть-Куча, Каракол и Чемлак.
 
Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Новая, ул. Партизанская и ул. Центральная.

Абсолютная высота 895 метров выше уровня моря
.

Пещера Разбойничья 
Возле села есть пещера Разбойничья, где 1975 году Н. В. Оводов обнаружил останки  предположительно домашней «палеолитической» собаки (:en:Paleolithic dog).

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 57 %, русские 36 % от общей численности населения в 157 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Конечный пункт автодороги регионального значения «Черный Ануй — Каракол» (идентификационный номер 84К-1243) протяженностью 16,8 км. (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Канского района